Glomerular filtration rate, Engels voor glomerulaire filtratiesnelheid
Grand Funk Railroad, een Amerikaanse band